Пантепек има више значења:

 Општина Пантепек (Чијапас), општина у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пантепек (Пантепек, Чијапас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Пантепек (Куезалан дел Прогресо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пантепек (Франсиско З. Мена), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Општина Пантепек (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Пантепек (Пантепек, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику